

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn C (metro van Lyon)
 Lijn C (metro van New York)
 RER C (Parijs)
 Lijn C (metro van Praag)
 Lijn C (metro van Rome)
 Lijn C (metro van Rotterdam)

Tram
 Tramlijn C (Bordeaux), een tramlijn in de agglomeratie van Bordeaux
 Tramlijn C (Straatsburg), een tramlijn in de agglomeratie van Straatsburg

Trein
 Spoorlijn Meppel - Groningen
 S-tog C (Kopenhagen)